Джаханнам:

 Джаханнам — в мусульманском учении наиболее распространённое название геенны или ада.
 Джаханнам, или До встречи в Аду — политический триллер, роман российской писательницы Ю. Латыниной.